Rêverie in lingua francese significa sogno ad occhi aperti, fantasticheria

Arte 
 La Rêverie – dipinto del pittore francese Pierre-Auguste Renoir

Geografia 
 Reverie – comunità non incorporata della Contea di Tipton, Tennessee (Stati Uniti d'America)

Musica 
 Rêverie – brano per pianoforte di Claude Debussy del 1890
Rêverie – opera orchestrale di Aleksandr Nikolaevič Skrjabin del 1898
 Reverie – traccia dell'album A Single Man di Elton John del 1978
 Reverie – EP del gruppo The Triffids del 1982
 Reverie – mixtape di Tinashe del 2012
 Reverie – album di Cherie Currie del 2015
 Reverie – singolo di Arca del 2017, dall'album Arca
 Reverie – album di Ben Platt del 2021

Altro 
 Reverie – serie televisiva statunitense del 2018